

Cinema 
Merry Christmas – film del 2001 diretto da Neri Parenti

Musica 
Merry Christmas – album di Bing Crosby del 1957
Merry Christmas – album di Johnny Mathis del 1958
Merry Christmas – album delle The Supremes del 1965
Merry Christmas – album di Mariah Carey del 1994
Merry Christmas... Have a Nice Life – album di Cyndi Lauper del 1998
Merry Christmas – album di Jeanette Biedermann del 2004
Merry Christmas – album di Clara Serina del 2013
Merry Christmas – EP di Marco Carta del 2014
Merry Christmas – album di Paulini del 2015
Merry Christmas – singolo di Ed Sheeran e Elton John del 2021